Biologia
 Evolução Biológica
 Evolução humana
 Coevolução - evolução simultânea de duas ou mais espécies

Cinema e televisão
 Evolução (filme) com David Duchovny, Julianne Moore e Orlando Jones
 Evolução Pokémon, termo usado na série animada

Outros
 Evolução unilinear
 Evolução estelar
 Evolução sociocultural
 Evolução espiritual

Ver também